Charles Dupuy – politico francese
 Dessislava Eva Dupuy – calciatrice statunitense con cittadinanza bulgara
 Dominique Dupuy – botanico e zoologo francese
 Julien Dupuy – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Dupuy e Berberian –  coppia di fumettisti francesi

Pagine correlate 

Dupouy
Dupuy de Lôme